Уа́н-Ли́берти-Пла́за () — небоскрёб в Нижнем Манхэттене, ограниченный улицами Черч-, Либерти- и Кортландт-стрит и Бродвеем.

На месте здания прежде располагался небоскрёб Зингер-билдинг высотой почти 187 метров. Возведённый в 1908 году, он простоял 60 лет. На момент сноса в 1968 году небоскрёб стал высочайшим разрушенным зданием в мире.

Спустя два года архитектурным бюро Skidmore, Owings and Merrill по заказу корпорации U.S. Steel был разработан проект небоскрёба Уан-Либерти-Плаза. Его возведение было завершено в 1973 году.

Каркас небоскрёба и его облицовка выполнены из стали. В строительстве использованы балки длиной почти 2 м и шириной сечения около 8 см. Благодаря им давление ветра на здание эффективно распределяется по ветровым связям. На 15 и 40 этажах небоскрёба расположено техническое оборудование. В подземных этажах имеются коридоры, ведущие к ближайшим станциям метро.

К югу от небоскрёба находится Зукотти-парк, разбитый одновременно с постройкой небоскрёба. Изначально он назывался Либерти-парк (). В 1989 году наряду с Уан-Либерти-Плаза в нём была проведена реставрация.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Skidmore, Owings and Merrill
Небоскрёбы, построенные в 1972 году
Бродвей (Нью-Йорк)